EJ est un code, qui signifie :
 Irlande, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs (voir également )
 selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, l'Irlande a pour code EI
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Irlande a pour code alpha-2 IE
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Irlande a pour code alpha-3 IRL
 selon la liste des codes pays du CIO, l'Irlande a pour code IRL
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, l'Irlande a pour code IRL
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Irlande a pour code alpha-2 EI
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Irlande a pour code alpha-3 IRL

Autres 
 EJ est un symbole, qui signifie exajoule, unité de mesure d'énergie ;
 Ej ou ezh est le nom de la lettre Ʒ ;
 EJ, une entreprise française.
Code